Президентские выборы в Сенегале прошли 25 февраля 2007 года. Президент Абдулай Вад от Демократической партии одержал победу, получив в 1-м туре 56 % голосов.

Результаты

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
2007 год в Сенегале